Příjmení Stretti pochází z Itálie a nosí jej více různých osobností,
v České republice zejména rodina grafiků a malířů, jejíž předkové sem přišli v roce 1789:

 Adam Stretti (* 20. století) – český kameraman
 Adam Stretti (* 1946) – český výtvarník, umělecký kovář a zámečník, restaurátor řemeslných děl z kovu
 Adam Stretti (* ?) – syn Karla a bratr Jakuba
 Jaromír Stretti-Zamponi (1882–1959) – český malíř a grafik, bratr Viktora a otec Maria
 Jakub Stretti (* 1967) – český grafik a malíř, syn Karla
 Karel Stretti (1943–2018) – český restaurátor malířských děl, syn Maria
 Mario Stretti (1910–1960) – český grafik, malíř a ilustrátor, syn Jaromíra
 Viktor Stretti (1878–1957) – český grafik, malíř a ilustrátor, bratr Jaromíra

jiné
 Stretti – italské městečko
 Galerie Stretti v Klášteře v Plasích

Italská příjmení